Jan Czarnkowski (zm. 1466/1467) – kasztelan gnieźnieński
 Jan Czarnkowski (starosta inowrocławski)
 Jan Czarnkowski (kasztelan santocki)
 Jan Sędziwój Czarnkowski